Vladimír Weiss (1939–2018) – czechosłowacki piłkarz, obrońca
 Vladimír Weiss (ur. 1964) – czechosłowacki i słowacki piłkarz, pomocnik (syn)
 Vladimír Weiss (ur. 1989) – słowacki piłkarz, pomocnik (wnuk)